Сни́тил () — чешская и словацкая фамилия.

Известные носители 
 Снитил, Вацлав (1928—2015) — чешский скрипач и педагог.
 Снитил, Иржи (род. 1975) — чешский кёрлингист и тренер.
 Снитил, Мартин (род. 1978) — чешский кёрлингист и тренер.